Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 2022 der Frauen in Chennai. An der Olympiade nahmen 159 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 11 Runden
austrugen. Darunter befanden sich neben der A-Mannschaft zwei weitere Teams des Gastgeberlandes. Die Wertung erfolgte primär nach Mannschaftspunkten, dann nach der
Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung und weiter nach Brettpunkten sowie schließlich der Olympiade-Buchholz-Wertung.
Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal eine Ersatzspielerin.

Mannschaften

1. Ukraine

2. Georgien

3. Indien

4. USA

5. Kasachstan

6. Polen

7. Aserbaidschan

8. Indien B

9. Bulgarien

10. Deutschland

11. Ungarn

12. Armenien

13. Serbien

14. Slowakei

15. Mongolei

16. Tschechien

17. Indien C 

In der Bilanz von Nandhidhaa ist eine kampflos gewonnene Partie enthalten.

18. Litauen

19. Kuba

20. Niederlande

21. Spanien

22. Frankreich

23. Rumänien

24. Indonesien

25. Israel

26. Estland

27. Peru

28. Griechenland

29. Italien

30. Iran

31. Usbekistan

32. England

33. Kroatien

34. Argentinien

35. Slowenien

36. Österreich 

Wegen der Corona-Infektion zweier Spielerinnen konnte Österreich in den Runden 3 bis 7 jeweils nur zu dritt antreten. Die kampflos freigelassenen Bretter sind in den individuellen Statistiken nicht berücksichtigt.

37. Philippinen

38. Chile

39. Brasilien

40. Schweden

41. Kolumbien

42. Australien

43. Belgien

44. Türkei

45. Venezuela

46. Norwegen

47. Lettland

48. Schweiz

49. Dänemark

50. Albanien

51. Finnland

52. Ägypten

53. Vietnam

54. Kanada 

Die gemeldete Ersatzspielerin Rachel Ruoxuan Chen kam nicht zum Einsatz. In der Bilanz von Quellet ist ein kampfloser Sieg enthalten.

55. Singapur

56. Bangladesch

57. Costa Rica 

Costa Rica war in der 1. Runde gegen das Team aus Sao Tome und Principe angesetzt. Die Afrikanerinnen traten aber nicht an und nahmen das Turnier auch im weiteren Verlauf nicht auf. Das Ergebnis ist mit zwei Mannschafts- und vier Brettpunkten bewertet und in den Individualbilanzen der Spielerinnen ab Brett 2 enthalten. In Runde 6 ergab sich eine kampflose Gewinnpartie am Spitzenbrett, so dass auch die Bilanz von Hernandez einen ohne Partie erspielten Zähler enthält.

58. Mexiko

59. Irland

60. Vereinigte Arabische Emirate 

In der Bilanz von Al Maamari ist eine kampflos gewonnene Partie enthalten.

61. Malaysia 

Die Bilanz am 3. Brett enthält eine kampflos gewonnene Partie.

62. Nordmazedonien 

In der Bilanz von Eftovska ist eine kampflos gewonnene Partie enthalten.

63. Portugal

64. Schottland

65. Irak

66. Moldau

67. Neuseeland

68. Ecuador 

In der Bilanz der Spielerin an Position 2 ist eine kampflos gewonnene Partie enthalten.

69. Kirgisistan

70. Algerien

71. Montenegro

72. Bolivien

73. Kenia

74. Angola

75. El Salvador

76. Simbabwe

77. Hongkong

78. Tadschikistan

79. Island

80. Panama

81. Thailand

82. Syrien

83. Sri Lanka

84. Monaco

85. Sambia

86. Wales 

In der Bilanz von Hiya Ray ist eine kampflos gewonnene Partie enthalten.

87. Puerto Rico

88. Südkorea

89. Jamaika

90. Paraguay 

In den Bilanzen von Vargas und Perez ist je eine kampflos gewonnene Partie enthalten.

91. Uganda 

Die Bilanz von Patricia Kawuma enthält eine kampflos gewonnene Partie.

92. Nigeria

93. Tunesien

94. Nepal 

Die Bilanz von Binita Kapali enthält eine kampflos gewonnene Partie. In Runde 9 trat Nepal unvollständig an und gab eine Partie kampflos ab, diese ist hier nicht namentlich zugeordnet.

95. Nicaragua

96. Palästina

97. Uruguay

98. Äthiopien

99. Andorra

100. Südafrika

101. Botswana

102. Guatemala

103. Malawi 

In der Bilanz von Tapiwa Banda ist eine kampflos gewonnene Partie enthalten.

104. Suriname 

Der Gegner der letzten Runde Lesotho trat nur mit einer Spielerin an, sodass die Bilanzen von C. Kaslan, A. Kaslan und Creebsburg je eine kampflos gewonnene Partie enthalten.

105. Japan

106. Oman 

Die Bilanz der Spielerin am Spitzenbrett enthält eine kampflos gewonnene Partie.

107. Trinidad und Tobago

108. Eswatini 

Die an Brett 3 gemeldete Sincobile Dlamini wurde nur in den ersten drei Runden namentlich aufgestellt, spielte die Partien aber nicht. Im Gegenzug enthält die Bilanz von Nosipho Dlamini zwei kampflos gewonnene Partien.

109. Kosovo

110. Dominikanische Republik 

Die Mannschaft war in der 1. Runde gegen Ruanda angesetzt, welches aber nicht an der Olympiade teilnahm. In den Bilanzen der vier Stammspielerinnen ist daher je ein kampfloser Sieg enthalten.

111. Libanon 

In der Bilanz von Roaa Darweeche ist eine kampflos gewonnene Partie enthalten.

112. Taiwan

113. Barbados

114. Mosambik

115. Saudi-Arabien

116. Fidschi 

In den Bilanzen von Lyons und Terubea ist je eine kampflos gewonnene Partie enthalten.

117. Namibia

118. Madagaskar 

Die Mannschaft nahm das Turnier erst zur dritten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus neun Runden.

119. Malta

120. Guyana 

Der Siegpunkt bei Nellisha Johnson ergab sich aus einer kampflos gewonnenen Partie.

121. Haiti 

Der Siegpunkt bei Theophane Paul ergab sich aus einer kampflos gewonnenen Partie.

122. Jersey 

In Runde 5 gab Jersey eine Partie kampflos ab, die hier nicht individuell zugeordnet ist.

123. Kuwait

124. Malediven 

In der Bilanz der Reservespielerin ist eine kampflos gewonnene Partie enthalten.

125. Guam

126. Zypern

127. Mauritius 

Die Bilanz von Meritza Acham enthält eine kampflos gewonnene Partie.

128. Elfenbeinküste 

Die Mannschaft nahm das Turnier erst zur vierten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus acht Runden.

129. Lesotho 

Die Mannschaft nahm das Turnier erst zur vierten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus acht Runden. In der letzten Runde besetzte Lesotho nur ein Brett und gab drei Punkte kampflos ab. Diese sind hier nicht eingerechnet. Die  Bilanz von Reitumetse enthält zudem eine kampflos gewonnene Partie.

130. Palau 

Palau gab insgesamt drei Partien kampflos ab, die hier keiner Spielerin zugeordnet sind. Die Bilanz von Destiny Sisior enthält eine kampflos gewonnene Partie.

131. Bahrain

132. Senegal 

Die gemeldete Ersatzspielerin Anta Mbaye kam im Turnier nicht zum Einsatz.

133. Liberia 

In Runde 7 gab Liberia eine Partie kampflos ab, die hier nicht zugeordnet ist. Je eine kampflos gewonnene Partie ist in den Bilanzen von Karyah und Thompson enthalten.

134. Honduras 

In der letzten Runde gab Honduras eine Partie kampflos ab, die hier nicht zugeordnet ist. Die Bilanz von Maradiaga enthält eine kampflos gewonnene Partie.

135. Sudan

136. Bhutan

137. Kamerun

138. Eritrea 

Die Bilanz der Spielerin an Brett 3 enthält eine kampflos gewonnene Partie.

139. Togo

140. Aruba

141. Bahamas

142. Ghana 

Die gemeldete Ersatzspielerin Christiana Naa Merley Ashley kam nicht zum Einsatz. In Runde 10 gab Ghana die Partie am Spitzenbrett kampflos verloren. Sie ist hier nicht zugeordnet.

143. Myanmar 

Myanmar gab zwei Partien kampflos ab, die hier nicht eingerechnet sind. Die Bilanz der Spielerin an Brett 4 enthält eine kampflos gewonnene Partie.

144. Komoren 

Insgesamt vier kampflos gewonnene Partien sind in den Bilanzen von Farhane Said Ali (zwei Partien), Fahima Ali Mohamed und Bacham Said Samadi (je eine Partie) enthalten.

145. Zentralafrikanische Republik 

Je eine kampflos gewonnene Partie ist in den Bilanzen der Spielerinnen an Brett 2 und 3 enthalten.

146. Dschibuti 

Die gemeldete Ersatzspielerin Sirad Mahamoud Dirieh kam nicht zum Einsatz. Je eine kampflos gewonnene Partie ist in den Bilanzen an Position 2 und 4 enthalten.

147. Libyen 

Der Gewinnpunkt der Spielerin an Brett 3 resultiert aus einer kampflos gewonnenen Partie.

148. Laos 

Das Team von Laos bestand nur aus drei Spielerinnen. An Brett 3 war Moukda Dasavong gemeldet, kam jedoch nicht zum Einsatz. In der Bilanz von Maly Inthavong ist eine kampflos gewonnene Partie enthalten.

149. Kap Verde 

Die Bilanzen der Spielerinnen an Position 2 und 3 enthalten je eine kampflos gewonnene Partie.

150. Tansania 

Die gemeldete Ersatzspielerin Zahabiyah Ebrahim kam nicht zum Einsatz. Die Bilanz von Mariam Said Hussein enthält eine kampflos gewonnene Partie.

151. Somalia 

Somalia war in Runde 4 spielfrei und erhielt dafür einen Mannschafts- und zwei Brettpunkte.

152. Mali 

Mali war in Runde 8 spielfrei und erhielt dafür einen Mannschafts- und zwei Brettpunkte. Der Gewinnpunkt von Carina Kone ergibt sich aus einer kampflos gewonnenen Partie.

153. Südsudan 

Mali war in Runde 3 spielfrei und erhielt dafür einen Mannschafts- und zwei Brettpunkte. Zum Spiel der letzten Runde trat der Gegner (Seychellen) nicht an. Südsudan erhielt hier zwei Mannschafts- und vier Brettpunkte. Letztere sind in den Bilanzen der Spielerinnen Nummer 1, 3, 4 und 5 enthalten.

154. Burundi 

Die an Brett 3 gemeldete Arlene Antoine Sezerano kam nicht zum Einsatz. Insgesamt gab die Mannschaft vier Partien kampflos ab, die in den obigen Bilanzen nicht eingerechnet sind.

155. Osttimor

156. Gabun 

Gabun war in Runde 7 spielfrei und erhielt dafür einen Mannschafts- und zwei Brettpunkte. Die Mannschaft bestand nur aus drei Spielerinnen. Die an Brett 4 gemeldete Maria Nuria Itoua Lapuente kam nicht zum Einsatz. In der Bilanz an Brett 2 sind zwei kampflos gewonnene Partien enthalten.

157. Sierra Leone 

Sierra Leone war in Runde 9 spielfrei und erhielt dafür einen Mannschafts- und zwei Brettpunkte. Die Mannschaft bestand nur aus drei Spielerinnen. Die an Brett 2 und 3 gemeldeten Fatmata Azzahara Bangura und Samuella Conteh kamen nicht zum Einsatz. Die Bilanzen von Bah und Boyle enthalten je eine kampflos gewonnene Partie.

158. Gambia 

Gambia war in Runde 6 spielfrei und erhielt dafür einen Mannschafts- und zwei Brettpunkte. Zu den letzten beiden Runden wurde Gambia nicht mehr angesetzt. Die Gewinnpunkte von Jabbie und Njie ergeben sich aus kampflos gewonnenen Partien.

159. Seychellen 

Die Seychellen waren in Runde 5 spielfrei und erhielten dafür einen Mannschafts- und zwei Brettpunkte. Zum Spiel der letzten Runde trat das Team nicht an. Eine weitere Partie wurde in Runde 8 kampflos abgegeben. Die an Brett 2 gemeldete Crizie Todisoa kam nicht zum Einsatz. Die Gewinnpunkte von Barra und Malbrook ergeben sich aus kampflos gewonnenen Partien.

Quellen 
 Schacholympiade der Frauen 2022 bei chess-results.com

2022
Schach 2022
Schach (Indien)
Sport (Chennai)